

Presentación previa 
Julien Benneteaufue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Thanasi Kokkinakis derrotó en la final a Thiemo de Bakker.

Cabezas de serie 

  Sergiy Stakhovsky (Segunda ronda)
  Sam Groth (Primera ronda)
  James Duckworth (Segunda ronda)
  Robin Haase (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Lucas Pouille ''(Cuartos de final)
  Filip Krajinović ''(Segunda ronda)
  Norbert Gombos ''(Cuartos de final)
  Máximo González ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Burdeos 2015